Corso Garibaldi – via di Corbetta
 Corso Giuseppe Garibaldi – via di Forlì
 Corso Giuseppe Garibaldi – via di Fossombrone
 Corso Garibaldi – via di Milano
 Corso Giuseppe Garibaldi – via di Napoli
 Corso Giuseppe Garibaldi – via di Nuoro
 Corso Giuseppe Garibaldi – via di Reggio Calabria
 Corso Giuseppe Garibaldi – via di Reggio Emilia

Pagine correlate
 Via Garibaldi